Trouw (ethiek), loyaliteit
Trouw (krant), een Nederlandse krant
Trouw (verzetsblad), voorloper van de latere krant
Trouw (Chirojeugd), ledenblad
Trouw (vegetatiekunde), een term in de vegetatiekunde
TrouwAmsterdam, een uitgaansgelegenheid

Personen:
Jurre Trouw (1984), een Nederlands schaatser
Karel Trow, geboren als Trouw (1929-1992), een Frans-Nederlands componist